Григо́рий Милора́дович — представители рода Милорадовичей:
 Милорадович, Григорий Александрович (1834—1905) — генерал-лейтенант, сенатор, историк
 Милорадович, Григорий Петрович (1765—1828) — малороссийский генеральный судья, таврический губернатор